Чемпионат Египта по футболу 1952/1953 — 4-й чемпионат Египта, проходивший с 14 ноября 1952 года по 9 июня 1953 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1952/1953 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1952/1953 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1952 год в Египте